Hukkajoki kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hukkajoki (vattendrag, lat 65,20, long 28,47), Kajanaland, 
 Hukkajoki (vattendrag, lat 64,03, long 30,33), Kajanaland, 

Robotskapade Finlandförgreningar